Caconeura är ett släkte av trollsländor. Caconeura ingår i familjen Protoneuridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Trollsländor
Caconeura